Antonio Panzeri (1955-), est un homme politique italien
 
 Panzeri est un équipementier sportif italien fournissant des vêtements (maillot, short, survêtement) destinés au volley-ball et au handball

Patronyme italien